Red Star ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Red Star (Alabama)
 Red Star (Arkansas)
 Red Star (South Carolina)

auch
 Red Star OS ist der Name einer Linux-Distribution aus Nordkorea
 Red Star Paris, ein französischer Fußballverein